Esistono due comuni francesi con questo nome

Chevillon – Alta Marna
Chevillon – Yonne